geografie van Noord-Amerika
Hooper Bay, plaats in Alaska
Hooper Mountains, gebergte in Alaska en Yukon (Canada)
Hooper (Colorado), plaats in Alamosa County
Hooper (Nebraska), plaats in Dodge County
Hooper (Utah), plaats in Weber County

 personen en personages
David Vincent Hooper, Brits schaker en schrijver
Gary Hooper, Engels voetballer
Gladys Hooper, Britse supereeuwelinge
Geoffrey Hooper, personage in Harry Potter 
John Hooper, Australisch zeebioloog
Mary Hooper, Britse schrijfster 
Nicholas Hooper, Brits componist
Sugar Lee Hooper, Nederlandse zangeres 
Tobe Hooper, Amerikaans horrorregisseur
Tom Hooper, Brits regisseur
Tony Hooper, Brits zanger en gitarist van de Strawbs

 televisie en bioscoop
Hooper (film), Amerikaanse film uit 1978 met Burt Reynolds